Білопільська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Білопільська сільська рада — Вінницька область, Козятинський район
 Білопільська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Локачинський район

Див. також 
 Білопільська міська рада